Cette page contient les pages d'homonymie de Alpha et oméga, Alpha et Oméga et Alpha and Oméga.

Alpha et oméga peut désigner :
 Alpha et oméga, dans la tradition chrétienne, nom de la première et de la dernière lettre de l'alphabet grec, qui symbolise l'éternité du Christ.

Alpha et Oméga peut désigner :
 Alpha et Oméga (1977), recueil de nouvelles de l'écrivain canadien A. E. van Vogt ;
 Alpha et Oméga (2010), film d'animation indo-américain réalisé par Anthony Bell et Ben Gluck ;
 Alpha et Omega, série de bit-lit écrite par Patricia Briggs ;
 Alpha et Oméga 2 : Une nouvelle aventure, film d'animation indo-américain, réalisé par Richard Rich, sorti en vidéo en 2013.

Alpha and Oméga peut désigner :
 Alpha and Omega, groupe de dub anglais ;
 Alpha and Omega, troisième album studio de Bizzy Bone, sorti le 19 octobre 2004 ;
 Alpha and Omega, collection d'essais, conférences et lettres écrits par Jane Ellen Harrison et publiée en 1915.